«Арсеналец» () — подпольная антифашистская организация, действовавшая в Киеве во время Великой Отечественной войны в период немецкой оккупации в ноябре 1941 года — феврале 1943 года. Руководитель — Д. Я. Нестеровский, заместитель — Н. И. Гайцан, члены организации — В. Гуреев, А. Емец, В. Костецкий, М. Рудзинский, О. Стрик, Л. Ступин, В. Шаповалова и другие кадровые рабочие завода «Арсенал». К середине 1943 года насчитывала 38 человек.

Подчинялась подпольным Киевскому городскому комитету и Печерскому районному комитету компартии Украины, состояла из групп: ремонтных мастерских при гебитскомиссариате, «Водоканала»; немецкой строительной фирмы «Карл Берле» в Киеве; Дымерского (ныне в составе Ивановского и Киево-Святошинского районов) и Чернобыльского (ныне в составе Иванковского района) районов Киевской области.

Проводила агитацию на бирже труда, выдавала фальшивые документы и спасала людей от угона в Германию, печатала и распространяла листовки, подорвала мосты через реки Тетерев и Ирпень (обе — притоки Днепра), срывала поставки древесины, сроки строительства мостов в хутора Грэни (ныне в составе с. Лапутьки Иванковского района) и с. Демидов (ныне село Вышгородского района, оба Киевской области). Организовала побег военнопленных из концлагеря, оказывала помощь партизанским отрядам «За Родину» и имени Международного юношеского дня. В августе 1943 года руководители организации арестованы. Н. Гайцан покончил жизнь самоубийством, Д. Нестеровского казнили. Другие члены действовали до освобождения Киева (разминировали несколько важных объектов).

Примечания

Литература 
 
 История Киева, т. 3, кн. 1. К., 1985; Непокоренная земля Киевская: Из истории всенародной борьбы в тылу врага 1941—1944. К., 1985.

Киев в годы Великой Отечественной войны
Антифашистское сопротивление в СССР
Арсенал (завод, Киев)